Arfi peut désigner :

Patronymes 
 Élise Arfi (1975-), avocate française ;
 Fabrice Arfi (1981-), journaliste français ;
 Stéphane Arfi (1968-), écrivain, journaliste et scénariste français ;
 Yonathan Arfi  (1980-), militant associatif français, président du CRIF.

Sigles 
 Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire, un collectif musical fondé à Lyon en 1977.

Patronyme juif
Sigle de 4 caractères